Белі I (бл. 577 — 640) — дев'ятий напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 621—640 роках.

Згідно Харлеянських генеалогій був сином короля Нехтона. В «Історії бритів» є згадки, які на думку дослідників вказують, що дружина Белі I могла належати до нортумбрійської знаті — доньки Еанфріда, сина Енфріта, чий син Талоркан раніше був королем піктів. За іншою версією був одрудений на якість  піктській принцесі, від шлюбу з якою мав майбутнього короля піктів Бруде III.

Запис «Камбрійських анналів» за 627 рік стосується смерті якогось Беліна, якого можна ототожнити з Белі. Разом з тим припускають, що 638 року виступив проти скпроби Нормумбрії захопити Північний Регед. Белі I захопив якійсь землі цього королівства. Він точно помер до 642 року. Йому спадкував син Еугейн I.

Примітки

Джерела 
 Clancy, Thomas Owen (Ed.) (1998). The Triumph Tree: Scotland's Earliest Poetry, 550—135. Canongate Books. ISBN 0-7083-1386-8.
 MacQuarrie, Alan (1993). «The Kings of Strathclyde». In A. Grant; K. Stringer (eds.). Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press. pp. 10–19.

Королі Стратклайда